Влади́мир Корни́лов:
 Корнилов, Владимир Алексеевич (1806—1854) — русский военно-морской деятель, вице-адмирал, герой обороны Севастополя.
 Корнилов, Владимир Владимирович (род. 1968) — советский, украинский и российский политолог, историк, журналист, общественный деятель, телеведущий.
 Корнилов, Владимир Григорьевич (1923—2002) — советский и российский писатель, публицист, драматург, общественный деятель.
 Корнилов, Владимир Николаевич (1928—2002) — советский и российский поэт, прозаик, литературный критик.
 Корнилов, Владимир Трофимович (1923—1983) — советский футболист.